Margaret hace referencia a varios artículos:

Personas
 Margaret (cantante), cantante polaca;
 Margaret, nombre que utilizaba la luchadora profesional Kia Stevens;

Además
 Margaret (revista), revista japonesa de manga shōjo;
 Margaret (película), película estadounidense de 2011 dirigida por Kenneth Lonergan.

Nombres femeninos